Попереченский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Поперечное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1007 человек, в том числе 487 мужчин и 520 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Поперечное,
 посёлок Раздольный.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края